Les Passades, és un indret a cavall dels termes municipals d'Abella de la Conca i de Conca de Dalt (a l'antic terme d'Hortoneda de la Conca), a la comarca del Pallars Jussà, situat a la vall de Carreu.

Està situat a ponent del Pla del Tro, a banda i banda del barranc de la Malallau. És al nord de l'extrem occidental del Serrat del Pla del Tro. Hi pertany la Font de les Passades, ja en terme de Conca de Dalt.

Es tracta d'una sèrie d'antigues feixes dedicades a arbres fruiters, actualment la major part abandonades; només en queda la part central en ús.

Etimologia 
El terme passades serveix per a designar uns camps de conreu distribuïts en feixes estretes, esgraonades, on cada passada d'arada era a un nivell diferent.

Enllaços externs 
 Les Passades en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Passades
Passades
Passades